The Unlucky Horseshoe – cortometraggio britannico del 1907 diretto da Harold Hough
The Unlucky Horseshoe – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Unlucky Horseshoe – film danese del 1912 distribuito negli USA, prodotto da Frederick Henius